Агва де Нињо има више значења:
 Агва де Нињо (Сан Лукас Зокијапам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва де Нињо (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику